Ђурђевићи могу да буду:

 Ђурђевић (презиме), српско презиме

или

 Ђурђевићи (Милићи), насеље у општини Милићи, Република Српска, БиХ
 Ђурђевићи (Прњавор), насеље у општини Прњавор, Република Српска, БиХ

Види још 
 Ђурђевић